Argyrogena – rodzaj węża z podrodziny  Colubrinae w rodzinie połozowatych (Colubridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Pakistanie, Indiach, na Sri Lance, Nepalu i Bangladeszu.

Systematyka

Etymologia 
Argyrogena:  arguros „srebro”, od αργος argos „lśniący”; γενος genos „rasa, rodzaj, gatunek”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Argyrogena fasciolata
 Argyrogena vittacaudata

Przypisy

Bibliografia 
 

Połozowate